Tungurahua es un topónimo en Ecuador que puede referirse a:

 Al volcán Tungurahua.
 A la provincia de Tungurahua.